Bojecillo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Jasminum fruticans; o
 el nombre común de la planta Osyris alba.